Джон Холл (; 23 октября 1912 — август 2000), более известный как Джек Холл () — английский футболист, вратарь.

Футбольная карьера 
Выступал за «Ньютон Хит Локо». В сентябре 1932 года перешёл в «Манчестер Юнайтед», выступавший во Втором дивизионе. Дебютировал в составе «Юнайтед» 30 сентября 1933 года в матче против «Олдем Атлетик». В сезоне 1935/36 помог клубу выиграть Второй дивизион и выйти в Первый дивизион. Всего сыграл за клуб 73 матча. В июне 1936 года перешёл в лондонский клуб «Тоттенхэм Хотспур».

В дальнейшем играл за «Тоттенхэм», «Стейлибридж Селтик» и «Ранкорн», а также ряд других клубов в военное время.

Достижения 
 Манчестер Юнайтед
 Чемпион Второго дивизиона: 1935/36

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Игроки ФК «Стейлибридж Селтик»